Rhytidoponera arborea — вид мелких тропических муравьёв рода Rhytidoponera из подсемейства Ectatomminae. Эндемик Новой Каледонии.

Описание 
Длина тела около 5 мм. Основная окраска тела чёрная с переливами; ноги, мандибулы и усики светлее. Передний край клипеуса тупоугольный. Лобные доли расширены латерально и покрывают большую часть усиков. Голова квадратная, длиннее ширины, бока слабо выпуклые; затылочный край плоский или очень слегка вогнутый, при виде анфас. Глаза при виде сверху немного выступают. При виде сбоку лоб равномерно закруглен в макушку, затылочные доли слегка выступают. Промезонотальный шов четкий, сверху V-образный. Мезопроподеальное вдавление нечёткое; базальная грань проподеума слабо дифференцирована от уклоняющейся, последняя при виде сбоку немного длиннее первой. Нижний зубец переднеспинки хорошо развит. Петиолярный узелок крупный, несколько округлый, с коротким передним стеблем; субпетиолярный отросток состоит из длинного шиповидного зубца. Мандибулы бороздчатые. Голова преимущественно морщинистая, точки между морщинками гладкие и блестящие. Мезосома и петиолярный узелок морщинистые с блестящими промежутками, с некоторой морщинистой скульптурой по бокам; морщинки имеют тенденцию показывать поперечную ориентацию на проподеуме. 3-й тергит брюшка с неровными поперечными бороздками, становится морщинисто-морщинистым или переднелатерально морщинистым. 4-й тергит брюшка со слабыми поперечно-полосатым рисунком. Редкие стоячие волоски на верхней поверхности бёдер. 3-й и 4-й тергиты брюшка с отчетливым прижатым опушением. Усики рабочих 12-члениковые (13-члениковые у самцов). Жало развито. Гнездятся в почве. Рабочие фуражируют в наземном и древесном ярусе. Одно из гнёзд было найден в отверстии на дереве на высоте 10 м от земли. Вид был впервые описан в 1984 году американским мирмекологом Филипом Уардом по материалам из Новой Каледонии. Относятся к комплексу видов Rhytidoponera pulchella.

Распространение 
Новая Каледония. На высотах от 40 до 450 м.

См. также 
 Зелёноголовый муравей
 Список видов муравьёв Австралии
 Список видов муравьёв Новой Зеландии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Rhytidoponera
Насекомые Океании
Животные, описанные в 1984 году
Эндемики Новой Каледонии